Die B Grupa 1952 war die dritte Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 12. März 1952 und endete am 10. November 1952.

Modus 
Die Saison startete mit 16 Vereinen. Nachdem es beim Spiel Torpedo Russe gegen Lokomotive Stara Sagora zu Auseinandersetzungen zwischen den Spielern kam wurden beide Teams aus der Liga ausgeschlossen.
Die verbliebenen 14 Mannschaften spielten die Saison zu Ende. Sie traten dabei jeweils zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Die ersten Vier, sowie der Sechste stiegen in die A Grupa auf.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1952
Fußballsaison 1952